Vorno steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Capannori, Provinz Lucca, Italien
 Hannes Võrno (* 1969), estnischer Fernsehmoderator und Modedesigner